Il doppio del torneo di tennis Homebush Women's International at Sydney Olympic Park 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Arina Rodionova e Melanie South che hanno battuto in finale Ying-Ying Duan e Han Xinyun 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Ksenija Lykina (quarti di finale)
 Arina Rodionova /  Melanie South (Campionesse)

 Olivia Rogowska /  Sandra Zaniewska (primo turno)
 Isabella Holland /  Sally Peers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Homebush Women's International at Sydney Olympic Park 2012